Рижский регион планирования () — один из пяти регионов Латвии, созданных для упорядочения распределения бюджетных средств.

Сформирован 12 октября 2006 года, на базе принятого 15 марта 2003 года Кабинетом министров Латвийской Республики «Положения о региональных зонах планирования».

Занимает центральную часть Латвии, включает в себя Адажский, Алойский, Бабитский, Балдонский, Гаркалнский, Икшкильский, Инчукалнсский, Кандавский, Кримулдский, Кегумский, Кекавский, Лиелвардский, Малпилсский, Марупский, Огрский, Олайнский, Ропажский, Салацгривский, Саласпилсский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Стопинский, Тукумский, Царникавский, Энгурский, Яунпилсский края, город Ригу и город Юрмалу.

Общая площадь составляет 10 438 км² с населением 1 075 709 жителей.

См. также 
 Пририжский статистический регион

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Рижского региона планирования

Административное деление Латвии